У́лица Пржева́льского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названных, как правило, в честь Н. М. Пржевальского.

Россия 
 Улица Пржевальского — улица в Иркутске.
 Улица Пржевальского — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Пржевальского — улица в Красноярске.
 Улица Пржевальского — улица в Москве.
 Улица Пржевальского — улица в Нелидове.
 Улица Пржевальского — улица в Новосибирске.
 Улица Пржевальского — бывшее название Столярного переулка в Санкт-Петербурге.
 Улица Пржевальского — улица в Саранске.
 Улица Пржевальского — улица в Смоленске.
 Улица Пржевальского — улица в Твери.
 В Томске:
 Улица Пржевальского;
 Переулок Пржевальского.
 Улица Пржевальского — улица в Тюмени.

Украина 
 Улица Пржевальского — улица в Запорожье.

Белоруссия 
 В Минске:
 Улица Пржевальского.
 2-я улица Пржевальского.

Казахстан 
 Улица Пржевальского — улица в Алма-Ате.

Объекты, названные в честь Николая Пржевальского